Kaskáda může znamenat:

obecně
 kaskáda – stupňovitý vodopád či řada stupňovitých vodopádů

ve vodohospodářství
 Vltavská kaskáda
 Čirčik-Bozsujská kaskáda
 stupňovitá svodnice přelivu (přepadu) u nádržné hráze

v technice
 kaskáda (elektrotechnika) – sada elektrotechnických zařízení (strojů, přístrojů apod.) zapojených za sebou v sérii a tvořící jeden technologický celek

v umění
 kaskáda (artistika) – artistická soustava po sobě jdoucích skoků, akrobatických cviků, pádů, přemetů apod. obvykle s komickými prvky 
 od tohoto slova je odvozeno slovo kaskadér a kaskadérství

ostatní
 kaskádová dědičnost
 kaskádové pohoří
 kaskádové styly
 kaskádový generátor
 kaskádový model
 kaskádový průsmyk
 Kemblova kaskáda
 Golfový areál Kaskáda
 signalizační kaskáda
 Travertinová kaskáda

Externí odkazy